Als Meisan (jap. , wörtlich: „namhaftes Erzeugnis“) oder Meibutsu (, „namhafte Sache“) werden in Japan traditionelle Handwerksprodukte und Lebensmittel bezeichnet, die als regionale Spezialitäten gelten. Jede Region in Japan hat ihre eigenen Meisan, die in den Läden für Reiseandenken (Omiyage) verkauft werden.

Bei den Nahrungsmitteln sind Meisan vor allem Senbei (Reiscracker), Süßigkeiten mit Anko (Bohnenpaste), eingelegter Rettich und andere Gemüse (tsukemono), sowie Fischprodukte in vielen lokalen Varianten.

Beim Handwerk finden sich unter anderem Holzschnitzereien, Lackarbeiten, Stoffe, Keramik und Fächer. Die Qualität der Meisan-Artikel reicht über die ganze Bandbreite von billigem Kitsch bis hin zu wertvollen Kunstgegenständen, die von besonders angesehenen Handwerkern, sogenannten „lebenden Nationalschätzen“ angefertigt wurden.

Die Meisan-Industrie leistet einen wichtigen Beitrag, um den wirtschaftlich schwachen ländlichen Raum zu fördern und traditionelle Handwerke nicht aussterben zu lassen. Außerdem ist es ein Mittel der Identifikation mit der eigenen Herkunft (furusato).

Wirtschaft (Japan)
Lebensmittel